Oberndorf ist der Name folgender geographischer Objekte:

Städte, Gemeinden:
 Oberndorf am Neckar, Stadt im Landkreis Rottweil
 Oberndorf am Lech, Gemeinde im Landkreis Donau-Ries
 Oberndorf (Oste), Gemeinde im Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Oberndorf (Pfalz), Gemeinde im Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Oberndorf an der Melk, Gemeinde im Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Oberndorf bei Schwanenstadt, Gemeinde im Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Oberndorf bei Salzburg, Stadt im Bezirk Salzburg-Umgebung
 Oberndorf in Tirol, Gemeinde im Bezirk Kitzbühel, Nordtirol

Ortsteile und Wüstungen in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Oberndorf (Herdwangen-Schönach), Ortsteil der Gemeinde Herdwangen-Schönach, Landkreis Sigmaringen
 Oberndorf (Krautheim), Ortsteil der Stadt Krautheim, Hohenlohekreis
 Oberndorf (Kuppenheim), Ortsteil der Stadt Kuppenheim, Landkreis Rastatt
 Oberndorf (Rot am See), Weiler im Ortsteil Beimbach der Gemeinde Rot am See, Landkreis Schwäbisch Hall
 Oberndorf (Rottenburg), Ortsteil der Stadt Rottenburg am Neckar, Landkreis Tübingen
 Oberndorf (Rudersberg), Ortsteil der Gemeinde Rudersberg, Rems-Murr-Kreis
 Oberndorf (Weikersheim), Stadtteil der Stadt Weikersheim, Main-Tauber-Kreis

in Bayern:
 Oberndorf (Altomünster), Ortsteil des Marktes Altomünster, Landkreis Dachau
 Oberndorf (Bad Abbach), Ortsteil des Marktes Bad Abbach, Landkreis Kelheim
 Oberndorf (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau
 Oberndorf (Bayerbach), Ortsteil der Gemeinde Bayerbach, Landkreis Rottal-Inn
 Oberndorf (Beilngries), Ortsteil der Stadt Beilngries, Landkreis Eichstätt
 Oberndorf (Bischbrunn), Ortsteil der Gemeinde Bischbrunn, Landkreis Main-Spessart
 Oberndorf (Bodenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut
 Oberndorf (Buch am Buchrain), Ortsteil der Gemeinde Buch am Buchrain, Landkreis Erding
 Oberndorf (Ebersberg), Ortsteil der Stadt Ebersberg, Landkreis Ebersberg
 Oberndorf (Edelsfeld), Ortsteil der Gemeinde Edelsfeld, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Oberndorf (Eggstätt), Ortsteil der Gemeinde Eggstätt, Landkreis Rosenheim
 Oberndorf (Floß), Ortsteil der Gemeinde Floß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Oberndorf (Freystadt), Ortsteil der Stadt Freystadt, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Oberndorf (Freyung), Ortsteil der Stadt Freyung, Landkreis Freyung-Grafenau
 Oberndorf (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn
 Oberndorf (Geiselhöring), Ortsteil der Stadt Geiselhöring, Landkreis Straubing-Bogen
 Oberndorf (Geslau), Ortsteil der Gemeinde Geslau, Landkreis Ansbach
 Oberndorf (Haag in Oberbayern), Ortsteil des Marktes Haag in Oberbayern, Landkreis Mühldorf am Inn
 Oberndorf (Haarbach), Ortsteil der Gemeinde Haarbach, Landkreis Passau
 Oberndorf (Haimhausen), Ortsteil der Gemeinde Haimhausen, Landkreis Dachau
 Oberndorf (Hohenthann), Ortsteil der Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut
 Oberndorf (Höttingen), Ortsteil der Gemeinde Höttingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Oberndorf (Ipsheim), Ortsteil des Marktes Ipsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Oberndorf (Kemnath), Ortsteil der Stadt Kemnath, Landkreis Tirschenreuth
 Oberndorf (Kulmbach), Ortsteil der Stadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach
 Oberndorf (Mauern), Ortsteil der Gemeinde Mauern, Landkreis Freising
 Oberndorf (Miltach), Ortsteil der Gemeinde Miltach, Landkreis Cham
 Oberndorf (Möhrendorf), Ortsteil der Gemeinde Möhrendorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt
 Oberndorf (Neufahrn in Niederbayern), Ortsteil der Gemeinde Neufahrn in Niederbayern, Landkreis Landshut
 Oberndorf (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn
 Oberndorf (Offenhausen), Ortsteil der Gemeinde Offenhausen, Landkreis Nürnberger Land
 Oberndorf (Ornbau), Ortsteil der Stadt Ornbau, Landkreis Ansbach
 Oberndorf (Osterhofen), Ortsteil der Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf
 Oberndorf (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim
 Oberndorf (Pilsting), Ortsteil der Gemeinde Pilsting, Landkreis Dingolfing-Landau
 Oberndorf (Pommersfelden), Ortsteil der Gemeinde Pommersfelden, Landkreis Bamberg
 Oberndorf (Reichenschwand), Ortsteil der Gemeinde Reichenschwand, Landkreis Nürnberger Land
 Oberndorf (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau
 Oberndorf (Rohr in Niederbayern), Ortsteil des Marktes Rohr in Niederbayern, Landkreis Kelheim
 Oberndorf (Röhrnbach), Ortsteil des Marktes Röhrnbach, Landkreis Freyung-Grafenau
 Oberndorf (Rottenburg an der Laaber), Ortsteil der Stadt Rottenburg an der Laaber, Landkreis Landshut
 Oberndorf (Schweinfurt), Ortsteil der kreisfreien Stadt Schweinfurt
 Oberndorf (Simmelsdorf), Ortsteil der Gemeinde Simmelsdorf, Landkreis Nürnberger Land
 Oberndorf (Störnstein), Ortsteil der Gemeinde Störnstein, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Oberndorf (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land
 Oberndorf (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau
 Oberndorf (Waldkirchen), Ortsteil der Stadt Waldkirchen, Landkreis Freyung-Grafenau
 Oberndorf (Weihmichl), Ortsteil der Gemeinde Weihmichl, Landkreis Landshut
 Oberndorf (Wernberg-Köblitz), Ortsteil des Marktes Wernberg-Köblitz, Landkreis Schwandorf
 Oberndorf (Wilhermsdorf), Ortsteil des Marktes Wilhermsdorf, Landkreis Fürth
 Oberndorf (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn

in Hessen:
 Oberndorf (Frankershausen), Wüstung in der Gemeinde Berkatal, Werra-Meißner-Kreis
 Oberndorf (Geismar), Wüstung in der Gemarkung von Geismar, Stadtteil von Fritzlar, Schwalm-Eder-Kreis
 Oberndorf (Gemünden), Ortsteil der Gemeinde Gemünden an der Felda, Vogelsbergkreis
 Oberndorf (Herbstein), Weiler der Stadt Herbstein, Vogelsbergkreis
 Oberndorf (Jossgrund), Ortsteil der Gemeinde Jossgrund, Main-Kinzig-Kreis
 Oberndorf (Obervorschütz), Wüstung in der Gemarkung von Obervorschütz, Stadtteil von Gudensberg, Schwalm-Eder-Kreis
 Oberndorf (Siegbach), Ortsteil der Gemeinde Siegbach, Lahn-Dill-Kreis
 Oberndorf (Solms), Stadtteil von Solms, Lahn-Dill-Kreis
 Oberndorf (Wetter), Stadtteil von Wetter, Landkreis Marburg-Biedenkopf

in Nordrhein-Westfalen:
 Oberndorf (Bad Laasphe), Stadtteil von Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein
 Oberndorf (Hilchenbach), Stadtteil von Hilchenbach, Kreis Siegen-Wittgenstein

in Thüringen:
 Oberndorf (Apolda), Stadtteil von Apolda, Landkreis Weimarer Land
 Oberndorf (Arnstadt), Stadtteil von Arnstadt, Ilm-Kreis
 Oberndorf (Kraftsdorf), Ortsteil der Gemeinde Kraftsdorf, Landkreis Greiz

Gemeindeteile in Österreich:
 Oberndorf (Gemeinde Artstetten-Pöbring), Katastralgemeinde von Artstetten-Pöbring, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Oberndorf in der Ebene Katastralgemeinde von Herzogenburg, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
 Oberndorf (Gemeinde Maria Laach), Katastralgemeinde von Maria Laach am Jauerling, Bezirk Krems, Niederösterreich
 Oberndorf (Gemeinde Neulengbach), Ortschaft von Neulengbach, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
 Oberndorf bei Raabs, Katastralgemeinde von Raabs an der Thaya, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Oberndorf bei Weikertschlag, Katastralgemeinde von Raabs an der Thaya, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Oberndorf am Gebirge, Katastralgemeinde von Traismauer, Niederösterreich
 Oberndorf (Gemeinde Zwettl-Niederösterreich), Katastralgemeinde und Ortschaft von Zwettl-Niederösterreich, Niederösterreich
 Oberndorf (Gemeinde Alberndorf), Katastralgemeinde von Alberndorf in der Riedmark, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Oberndorf (Gemeinde Andorf), Katastralgemeinde von Andorf, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Oberndorf (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft von Feldkirchen an der Donau, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Oberndorf (Gemeinde Gschwandt), Katastralgemeinde von Gschwandt, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Oberndorf (Gallneukirchen), Dorf der Stadtgemeinde Gallneukirchen, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Oberndorf (Gemeinde Gurten), Ortschaft von Gurten, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Oberndorf (Gemeinde Gunskirchen), Ortschaft der Gemeinde Gunskirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Oberndorf (Gemeinde Mayrhof), Ortschaft in der Gemeinde Mayrhof, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Oberndorf (Gemeinde Meggenhofen), Ortschaft der Gemeinde Meggenhofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Oberndorf (Gemeinde Oberschlierbach), Ort bei Oberschlierbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Oberndorf (Gemeinde Oftering), Ortschaft der Gemeinde Oftering, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Oberndorf (Gemeinde Peuerbach), Ortschaft der Gemeinde Peuerbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Oberndorf (Gemeinde Pichl), Ortschaft von Pichl bei Wels, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Oberndorf (Gemeinde Scharten), Ortschaft der Gemeinde Scharten, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Oberndorf (Gemeinde Schönau), Ortschaft von Schönau im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Oberndorf (Gemeinde St. Florian), Ortschaft der Gemeinde St. Florian, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Oberndorf (Gemeinde St. Marien), Ortsteil von St. Marien, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Oberndorf (Gemeinde St. Roman), Ortschaft der Gemeinde St. Roman, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Oberndorf (Gemeinde Weißkirchen), Ort bei Weißkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

 Oberndorf (Gemeinde Ebbs), Ortschaft von Ebbs, Bezirk Kufstein, Tirol

historisch:
 Budwischken, Wüstung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland (Oberndorf, Kreis Gerdauen, Ostpreußen; russ. Bystrjanka)
 Oberndorf, früherer deutscher Name von Horní Ves (Třebeň), Ortsteil der Gemeinde Třebeň, am Rande von Františkovy Lázně, Tschechische Republik
 Obrovac (Serbien), Ort in der Vojvodina, Serbien (Oberndorf oder Obrowatz, ung. Boróc)

Baulichkeiten:
 Burg Oberndorf, abgegangene Burg in Bayern
 Kloster Oberndorf, Wesel, Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen
 Schloss Oberndorf, am Lech, Landkreis Donau-Ries, Bayern

Siehe auch:
 Oberasdorf
 Oberdorf
 Oberndorff
 Obersdorf